Буфетов — русская фамилия. Известные носители:

 Буфетов, Александр Игоревич (род. 1979) — российский математик, лауреат премии имени С. В. Ковалевской (2015), сын И. А. Буфетова.
 Буфетов, Василий Иванович (1920—1965) — Герой Советского Союза.
 Буфетов, Игорь Алексеевич (род. 1949) — советский и российский физик, специалист в области оптических материалов для волоконных лазеров и усилителей, член-корреспондент РАН (2006).
 Буфетов, Сергей Игнатьевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.